Frances Bergen, actrice américaine.
 Floyd « Red Crow » Westerman, musicien, acteur et militant amérindien.
 Frank (Martin) Westerman, journaliste et écrivain néerlandais.
 Tom Wolf (homme politique)

Voir aussi 
 
Patronyme anglais